Moritz av Sachsen kan syfta på:

Moritz, kurfurste av Sachsen (1521–1553) – kurfurste av Sachsen
Moritz, greve av Sachsen (1696-1750) – greve av Sachsen, marskalk av Frankrike

Se även 
 Moritz av Sachsen-Altenburg (1829–1907)